Le patronyme néerlandais Dhaenen est une forme flatteuse du prénom Daniel. 

Il peut se décliner avec le suffixe -s indiquant une fiiation : Dhaenens.

Personnalités

Voir aussi

Patronyme néerlandais